Богана — топоним:

 Богана — село в Воронежской области.
 Богана — река в Воронежской области.
 Богана — устаревшее название реки Киржач выше деревни Ивашево, или Большой Киржач.

См. также 
 Боган